Miejscowości w Australii:
 Bowen – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Bowen – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Bowen (ang. Bowen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Bowen (ang. Bowen Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Bowen (ang. Bowen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent